Иридиум () — американские спутники одноимённой  спутниковой группировки и системы связи, используемой для передачи голоса и данных по всей поверхности земного шара (большое количество спутников данной группировки обеспечивает покрытие всей поверхности земного шара; сами спутники находятся на низкой орбите, благодаря чему в качестве клиентского оборудования данной системы связи используются достаточно компактные спутниковые телефоны). 
Владельцем группировки спутников является Iridium Communications, она же занимается производством клиентского оборудования.

Для нормальной работы требуется 66 активных спутников, помимо этого некоторое количество дополнительных аппаратов находятся на орбитах с целью оперативной замены отказавших спутников. 
Спутники размещены на низких орбитах высотой примерно 781 км и наклонением 86,4° и периодом обращения примерно 100 минут. Орбитальная скорость составляет порядка 27 000 км/ч. 
Спутник поддерживает связь с соседними спутниками через трансивер Ka диапазона. Каждый спутник может поддерживать до четырех межспутниковых каналов: два к спутникам спереди и сзади в той же орбитальной плоскости и два со спутниками в соседних плоскостях по обе стороны. 
В отдельные моменты спутники Иридиум могут давать самые яркие вспышки на небе (до -9 зв. вел.), оставаясь звездообразными объектами, становясь третьими по яркости после Солнца (-26 зв. вел.) и Луны (-12 зв. вел.).

Конструкция 

Каждый спутник содержит в себе семь процессоров Motorola/Freescale PowerPC 603E с частотой примерно 200 МГц, подключённых к оригинальной внутренней сети. По одному процессору выделено на обеспечение каждой из четырех антенн («HVARC»), два процессора («SVARC») осуществляют общее управление спутником и один процессор находится в резерве. Есть планы использовать резервный процессор («SAC») для управления ресурсами спутника и обработки телефонных звонков.

Фазированная антенная решётка имеет 48 лепестков формирующих 16 лучей в трех секторах. Четыре межспутниковые антенны обеспечивают пропускную способность 10 Мбит/с для каждого аппарата. 

Каждый спутник может поддерживать до 1100 телефонных соединений и весит около 680 кг.

Резервные спутники 
Запасные спутники обычно размещаются на орбите высотой порядка 650 км, они переводятся на более высокую орбиту в случае отказа одного из спутников. 
После того, как компания Иридиум прошла процедуру банкротства, новые владельцы решили запустить семь новых резервных спутников, чтобы иметь по два резервных спутника в каждой плоскости. По состоянию на 2009 год не все плоскости имели резервные спутники; тем не менее, в случае необходимости спутники могут быть перемещены с других плоскостей. 
Перемещение требует нескольких недель и уменьшает запас топлива, что, в конечном счёте, сокращает период активной работы спутника.

Следующее поколение спутников 

Разработка спутников типа Иридиум продолжается, есть планы к 2015 году завершить разработку спутника Iridium NEXT — второго поколения системы содержащей 66 основных и 6 резервных спутников. Они будут предоставлять такие возможности, как передача данных, данная функция была не очень хорошо реализована в оригинальной серии спутников. Согласно изначальным планам запуск должен будет начаться в 2014 году. Спутники будут иметь запас по полезной нагрузке, который может быть использован для размещения камер, датчиков и др. Спутники Иридиум также могут быть использованы для предоставления каналов связи другим спутникам как альтернатива строительству дополнительных станций наземного контроля.

Существующая группировка спутников должна сохранить работоспособность, по крайней мере, до 2014 года, многие спутники вполне могут продолжить работу до 2020-х. В планах Иридиум увеличить пропускную способность системы за счёт новых аппаратов к 2016. Эта система будет сохранять обратную совместимость с текущей системой.

Выведение на орбиту 
Для запуска спутников использовались четыре типа ракет-носителей:
  Дельта-2
  Протон-К
  Великий поход-2C
  Рокот 
Изначальная группировка из 66 основных и 6 резервных спутников была запущена в течение 12 месяцев 12 дней, между 5 мая 1997 и 17 мая 1998, все 15 запусков были полностью успешными.

Кроме того 16 мая 2000 года РН «Рокот» были успешно запущены 2 имитатора КА «Иридиум».

Отказы и аварии 
За годы существования спутников Иридиум были случаи отказов в работе и выхода из под контроля, в результате которых некоторые спутники совершали неконтролируемый вход в атмосферу Земли, тогда как другие частично функционирующие спутники оставались на орбите. Как следствие эти спутники были выведены из активного использования.

Иридиум-28 
Иридиум-28 вышел из строя в июле 2008 года и был замещен спутником Иридиум-95 из орбитального запаса.

Иридиум-33 

В 16:56 UTC 10 февраля 2009 Иридиум-33 столкнулся с выведенным из эксплуатации российским спутником Космос-2251. Это первый случай столкновения двух спутников. Иридиум-33 был в активном состоянии в момент инцидента, это был один из старейших спутников группировки, он был запущен в 1997 году.

Компания Иридиум инициировала процесс перемещения одного из запасных спутников для замещения уничтоженного, резервный спутник занял место Иридиума-33 4 марта 2009.

См. также 
 Вспышка «Иридиума»
 Иридиум
 Спутниковый телефон

Ссылки 
 Официальный сайт Iridium Satellite LLC 
 Текущее положение спутников Иридиум  // n2yo.com

Примечания 

Спутники связи
Искусственные спутники Земли (США)
Космические аппараты по алфавиту